Чемпіонат Південної Америки з футболу 1959 — назва двох футбольних континентальних турнірів, що відбулися в 1959 році:
 Чемпіонат Південної Америки з футболу 1959 (Аргентина) — футбольний турнір в Аргентині, що тривав з 7 березня по 4 квітня.
 Чемпіонат Південної Америки з футболу 1959 (Еквадор) — футбольний турнір в Еквадорі, що тривав з 5 по 25 грудня.